Псевдотуберкульоз — медичний та ветеринарний термін, що має декілька значень.

 Псевдотуберкульоз — інфекційна хвороба, яку спричинює Yersinia pseudotuberculosis з роду Yersinia.
 Псевдотуберкульоз, який спричинює Corynebacterium pseudotuberculosis — інша назва казеозного лімфаденіту, хвороби тварин, переважно овець та кіз.
 Класичний псевдотуберкульоз — ще одна назва казеозного лімфаденіту.

Медична термінологія
Захворювання тварин
Інфекційні захворювання